Zveri (în ; în traducere: Bestiile / Animalele) este o formație rusească de muzică rock, fondată în anul 2001 de Roman Bilîk. Trupa este laureată a premiilor «Muz-TV», «MTV Rusia» și «Дебют».

Membrii formației

Membri actuali
Roman «Zver'» Bilîk – vocal, chitară, chitară acustică, producător
Maksim Leonov – chitară
Aleksei Liubcik – chitară bas
Mihail Kraiov - tobe
Veaceslav Zarubov - clape

Foști membri
Kirill Antonenko
Konstantin Labețkii
Vladimir Horujii
Andrei «Gustav» Gusev

Discografie

Albume de studio
 2003 - Голод (Golod; Foame)
 2004 - Районы-кварталы (Raionî-kvartalî; Sectoare, cartiere)
 2006 - Когда мы вместе никто не круче (Kogda mî vmeste nikto ne kruce; Când suntem împreună nimeni nu-i mai bun ca noi)
2008 - Дальше (Dal'șe; Mai departe)
2011 - Музы (Muzî; Muzele)
2014 - Один на один (Odin na odin; Unu la unu)

Single-uri 
 2004 — Южная ночь (Iujnaia noci; Noapte australă)
 2005 — Снегопад (Snegopad; Ninsoare)
 2013 — Молодёжь (Molodioji; Tineret)
 2014 — Лучшее в тебе (Lucișee v tebe; Ce e mai bun din tine)

Albume live 
«Акустика» (Acustica)

Albume remix 
 2005 — Зверимиксы (Zverimixî)

Piese în topuri

Videografie

Videoclipuri 
 2001 — «Для тебя»
 2002 — «Просто такая сильная любовь»
 2003 — «Дожди-пистолеты»
 2003 — «Всё, что касается»
 2004 — «Маленькая „С“»
 2004 — «Районы-Кварталы»
 2004 — «Южная ночь»
 2004 — «Напитки покрепче»
 2005 — «Рома, извини»
 2005 — «До скорой встречи»
 2006 — «Танцуй»
 2007 — «Брюнетки и блондинки»
 2008 — «Тебе»
 2008 — «Я с тобой»
 2009 — «Говори»
 2010 — «Никому» (reg. Roman Bilîk)
 2012 — «Никуда не надо»
 2013 — «Молодёжь» (reg. Roman Bilîk)

Înregistrări din concerte

Referințe

Bibliografie
Алексеев, А. С. Кто есть кто в российской рок-музыке. — М. : АСТ : Астрель : Харвест, 2009. — С. 177, 178. — ISBN 978-5-17-048654-0 (АСТ). — ISBN 978-5-271-24160-4 (Астрель). — ISBN 978-985-16-7343-4 (Харвест).

Legături externe
 Official site
 Russian Music on the net: Info on Zveri with lyrics translated in English
 Zveri at the Forbes

Formații rusești
Formații pop rock
Formații rock
Formații rock alternativ